Dolany is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Dolany (okres Plzeň-sever)
 Dolany (okres Olomouc)
 Dolany (okres Kladno)
 Dolany (okres Klatovy)
 Dolany (okres Mělník)
 Dolany (okres Náchod)
 Dolany (okres Pardubice)
Doľany is de naam van meerdere gemeenten in Slowakije:
 Doľany (okres Levoča)
 Doľany (okres Pezinok)